GT3 puede referirse a:

 Gran Turismo 3: A-Spec: acrónimo de la tercera parte de la serie de videojuegos Gran Turismo.
 GT3: una categoría de automóviles de carreras.